2008 Чемпионат мира среди юниоров в личном зачёте 2008 года

Итоговые результаты:
   Эмиль Сайфутдинов (Россия)
   Крис Холдер (Австралия)
   Юрика Павлич (Хорватия)

Календарь чемпионата

Квалификационные раунды

Полуфиналы

Финал 
 Финал
 4 октября (14:00)
  Пардубице
 Судья:
 Председатель жюри: Jörgen L. Jensen
 Замены: (7)  Adrian Gomólski → Мартин Вацулик

Гонка по заездам 
 (65,00) Иванов, Рисагер, Клинг, Кеннетт
 (64,78) Сайфутдинов, Холдер, Поджукс, Волберт
 (65,35) Павлич, Зомбик, Бриджер, Томичек
 (65,15) Хлиб, Йонассон, Густафссон, Ситера
 (65,56) Рисагер, Ситера, Поджукс, Томичек
 (64,28) Сайфутдинов, Йонассон, Иванов, Павлич
 (64,78) Зомбик, Хлиб, Клинг, Волберт
 (64,44) Холдер, Бриджер, Кеннетт, Густафссон
 (64,18) Сайфутдинов, Зомбик, Рисагер, Густафссон
 (66,19) Хлиб, Бриджер, Иванов, Поджукс
 (65,19) Холдер, Йонассон, Клинг, Томичек
 (65,47) Павлич, Ситера, Кеннетт, Волберт
 (65,33) Йонассон, Рисагер, Волберт, Бриджер(2e)
 (65,81) Холдер, Ситера, Зомбик, Иванов
 (66,28) Павлич, Густафссон, Поджукс, Клинг (X) Клинг победил, но после заезда был дисквалифицирован.
 (65,85) Сайфутдинов, Хлиб, Томичек, Кеннетт
 (65,11) Холдер, Хлиб, Павлич, Рисагер
 (65,84) Иванов, Густафссон, Томичек, Волберт
 (64,99) Сайфутдинов, Ситера, Бриджер, Клинг (4e)
 (66,11) Кеннетт, Зомбик, Йонассон, Поджукс

Примечания

Ссылки 
 Эмиль Сайфутдинов — двукратный чемпион мира

Личные чемпионаты мира по спидвею среди юниоров
2008
5
Спидвей